Nogomet na poletnih olimpijskih igrah je bil uvrščen na vsake olimpijske igre razen leta 1896 in leta 1932. Od leta 1996 se igra tudi ženski nogomet.

Zgodovina

Dogodki

Države udeleženke

Moški 
 (Opomba: Kjer dodana, številke označujejo, koliko ekip je predstavljalo eno državo, v skladu s takratnimi pravili)

 Ženske 

 Moški turnir 
 Ženski turnir 
 Prejemniki medalj 
 Moški 

(1) Leta 1920 je Češkoslovaška zapustila finalno tekmo s Belgijo po 43 minutah, ko je bil rezultat 2:0 za zadnje. Tako so bili diskvalificirani in organizirali so mini-turnir za določitev zmagovalca. Španija je premagala Nizozemsko za drugo mesto s 3:1. 
(2) Leta 1972 se je tekma za tretje mesto med ZSSR in Vzhodno Nemčijo končala z neodločenim izidom tudi po podaljšku. Obe ekipi sta prejeli bronasto medaljo. Legenda:
 aet - podaljšek asdet - zlati gol v podaljšku Ženske 

 Legenda:
 aet - podaljšek asdet - zlati gol v podaljšku''

Nogometna tekmovanja